Андре́й Арбу́зов:
 Арбузов, Андрей Александрович (род. 1989) — российский пловец.
 Арбузов, Андрей Борисович (род. 1967) — российский физик-теоретик, специалист в области квантовой теории поля и физики высоких энергий; профессор РАН.